Pérxino (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Pérxino (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia